Сезон 2019/2020 — 10-й сезон футбольного клуба «Калуга» в первенстве ПФЛ и в Кубке России, а также 56-й сезон калужских команд мастеров и профессиональных футбольных клубов в отечественных чемпионатах. Первый матч в сезоне «Калуга» провела 16 июля 2019 года, последний состоится 30 мая 2020 года.

Хроника событий

Руководство и тренерский штаб

Формирование состава

Контрольные матчи

Межсезонье 2019

Экипировка 
Поставщик формы —  Joma. Несколько сезонов подряд футбольный клуб «Калуга» экипируется в испанской «Хома». В текущем сезоне были задействованы все три варианта формы: основной, гостевой и резервный.

Статистика сезона

Текущее турнирное положение. 10 ноября 2019 
 Основная статья:  Первенство ПФЛ 2019/2020. Группа Центр
 Команды ушли на перерыв в чемпионате до 5 апреля 2020

2.5.1. Места команд определяются по сумме очков, набранных во всех матчах соревнований (если иное не предусмотрено спортивными условиями проведения соревнований). За победу в матче начисляется 3 очка, за ничью ─ 1 очко, за поражение ─ 0 очков.
В случае равенства очков места команд в турнирной таблице определяются:
 по результатам игр между собой (число очков, число побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число мячей, забитых на чужом поле);
 по наибольшему числу побед во всех матчах;
 по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
 по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
 по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех матчах.
При равенстве всех этих показателей места команд определяются жребием.

Статистика игроков

Посещаемость матчей

Матчи в хронологическом порядке

Перемещение команды по таблице чемпионата

1 круг

2 круг. 2019 год

2 круг. 2020 год

География сезона

Видеоматериалы

«Калуга-М» 
 Участник первенства и розыгрыша кубка Союза федераций футбола «Центр» 2019. Старт соревнований ─ 27 апреля. Окончание ─ 2 ноября.
 За «Калугу-М» в турнирах СФФ «Центр» 2019 заявлены все футболисты главной команды клуба.

Состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Итоговое турнирное положение «Калуги-М» в сезоне 2019

Матчи «Калуги-М» в хронологическом порядке 

Также 8 сентября состоялся товарищеский матч сборной Калуги (в которую вошёл ряд игроков молодёжной команды ФК «Калуга») с командой блогеров «Амкал» (тренер — Д. Зубко). Игра, прошедшая на переполненном стадионе «Анненки», завершилась в основное время со счётом 4:4, а в серии послематчевых пенальти победу одержал «Амкал».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2019/2020
Калуга